Наровская (деревня) — деревня в устье реки Наровы (сейчас река Нарва) на северо-западе России. Деревня многократно переименовывалась, так как находится в приграничном районе. В настоящее время имеет название — Венекюля.
 Наровская (мыза) — помещичья усадьба придворной дамы Д. Греве вблизи устья реки Наровы на северо-западе России. При правлении Екатерины II включала в себя деревни Наровское, Сарккюль и Карсталь.